5-я бригада может означать:

Танковые бригады 
 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая ордена Суворова бригада
 5-я отдельная гвардейская танковая Новороссийская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада
 5-я легкотанковая бригада

Пехотные бригады 
 5-я бригада (Зимбабве)
 5-я гвардейская пехотная бригада (5.Garde Infanterie Brigade), штаб-Шпандау.
 5-я гвардейская бригада (Хорватия)
 5-я стрелковая бригада (1-го формирования)
 5-я лыжная бригада Юго-Западного фронта
 5-я лыжная бригада Карельского фронта

Мотострелковые, моторизованные и механизированные бригады 
 5-я гвардейская механизированная Волновахская Краснознаменная ордена Суворова бригада
 5-я отдельная мотострелковая Донецкая бригада имени первого главы ДНР А. В. Захарченко
 5-я отдельная гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова бригада имени М. И. Калинина (2009—2013)

Воздушно-десантные бригады 
 5-я воздушно-десантная бригада

Прочие 
 5-я отдельная железнодорожная Познанская Краснознамённая бригада
 5-я зенитная ракетная бригада
 5-я бригада морской пехоты Балтийского флота

Примечания